Пристай — фамилия.
 Пристай, Метро (1927—2013) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
 Пристай, Николай Семёнович (род. 1954) — советский и украинский футболист и футбольный тренер.

См. также 
 Пристайко
 Приставкин